Беринг () — немецкая и датская фамилия, также топоним:

Фамилия 
 
 Беринг, Владимир Михайлович (1897—1937) — советский инженер-конструктор артиллерийского вооружения.
 Беринг, Христиан Тимофеевич (род. 1761) — капитан 1-го ранга, исследователь северной части Тихого океана, участник экспедиции Биллингса—Сарычева, внук мореплавателя Витуса Ионассена Беринга.
 Беринг, Эмиль Адольф фон (1854—1917) — немецкий врач, Нобелевский лауреат.
 Тимашев-Беринг, Алексей Александрович (до 1822 г. — Беринг, 1812—1872) — Московский обер-полицмейстер и вице-губернатор.

Топоним 
 Беринг — горный ледник.
 Беринг — кратер на видимой стороне Луны.
 Беринг-Ленд-Бридж или Берингия — заповедник на территории штата Аляска, США.
 Бухта Беринга — бухта в Магаданской области.
 Гора Беринга — гора в Магаданской области на полуострове Беринга.
 Мыс Беринга — мыс в Магаданской области на полуострове Беринга.
 Мыс Беринга — мыс в Чукотском автономном округе.
 Остров Беринга — крупнейший остров в составе Командорских островов.
 Полуостров Беринга — полуостров в Магаданской области.
 Улица Беринга — улица в нескольких населённых пунктах Казахстана, России и Украины

Примечания